Чемпионат России по греко-римской борьбе 2010 года прошёл в Москве 19-20 июня.

Медалисты

Ссылки 
 

Июнь 2010 года
Чемпионаты России в 2010 году
Чемпионаты России по греко-римской борьбе
Соревнования по борьбе в Москве
2010 год в борьбе